Aleksandr Karelin – politico ed ex lottatore russo
 Aleksej Karelin – regista e sceneggiatore russo
 Pavel Karelin – saltatore con gli sci russo